lásd: Transzláció (biológia)
 Elongáció (csillagászat)